Колледж Святого Эдмунда ():
 Колледж Святого Эдмунда (Канберра)
 Колледж Святого Эдмунда (Кембридж)